De 15 kilometer achtervolging voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 werd gehouden op vrijdag 19 februari. Titelverdedigster was de Estse Kristina Šmigun.

De deelneemsters gingen gelijktijdig van start. De startvolgorde was afhankelijk van de positie in het wereldbekerklassement. Na de eerste 7,5 km in de klassieke stijl mocht na de pitstop, waarbij de ski's en de stokken worden gewisseld, in de vrije stijl worden vervolgd.

Uitslag 

 *DNS = niet gestart 
 *DNF = niet gefinisht

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen achtervolging